Antoschka bezeichnet
Antoschka (Clown), einen russischen weiblichen Clown
Antoschka (Trickfilm), einen sowjetischen Trickfilm von 1969
in der Schreibweise Antoszka einen Ortsteil der Gemeinde Walzen (Oberschlesien)